Bangodua (Lelea), een plaats in Indonesië
Bangodua (Klangenan), een plaats in Indonesië